Bergsten är ett svenskt efternamn bestående av orden berg och sten i sammansatt form och betyder i princip "den sten som uppgör berg".

Namnet bärs bland annat av följande:

 Axel Gabriel Bergsten (1832–1912), svensk jurist
 Björn Bergsten, konstnär
 Carl Bergsten, arkitekt
 Curt Bergsten (1912–1987), fotbollsspelare
 Einar Bergsten (1886–1970), konstnär och reklamtecknare
 Erik Bergsten, TV-programledare
 Folke Bergsten, hydrograf
 Gunnar Bergsten, saxofonist
 Göte Bergsten, metodistpastor
 Harald Bergsten (1889–1976)), arkitekt
 Henrik Bergsten (född 1975), TV-journalist
 Karl Bergsten, generalkonsul och konstsamlare 
 Karl Axel Bergsten, brukspatron och riksdagsman'
 Karl Erik Bergsten, geograf
 Nils Bergsten, flera personer
 Nils Bergsten (matematiker) (1759–1837)
 Nils Bergsten (präst), pastor och kyrkoherde
 Nils Bergsten (ämbetsman), socialstatistiker och ämbetsman
 Ninni Bergsten (1884–1949), konstnär
 Staffan Bergsten (1932–2022), författare och litteraturvetare
 Sune Bergsten (1902–1975), konstnär
 Ulrika Margaretha Bergsten, violonist och underbarn
 Urban Bergsten, skådespelare, dramatiker och regissör
 Wilhelm Bergsten (1828–1905), läkare och konstnär

Svenska efternamn